Skurkstater kan syfta på:

 Skurkstat – en kontroversiell term som används av några internationella teoretiker för att beteckna stater som de anser hotar världsfreden.
 Skurkstater: den starkes rätt i världspolitiken – en bok från år 2000 av den amerikanske lingvisten och vänsterdebattören Noam Chomsky.